The Ventures («Венчерз»,  — рискованное мероприятие, авантюра) — американская музыкальная группа, играющая инструментальный рок и сёрф-рок. Основана в 1958 году в городе Такома, штат Вашингтон, основателями группы являются музыканты Дон Вилсон (Don Wilson) и Боб Богл (Bob Bogle). Экспериментируя со стилями, со временем группа оказала огромнейшее влияние на развитие музыки во всём мире. The Ventures входит в список групп-бестселлеров, в мире на настоящий момент продано свыше 100 миллионов пластинок. В 2008 году группа включена в Зал славы рок-н-ролла.

Своей виртуозностью исполнения, экспериментированием с гитарным звуком, группа задала основу для огромного количества новых музыкальных групп, тем самым заработав статус «The Band that Launched a Thousand Bands» («Группа, которая положила начало тысячам групп»).

После спада популярности в США, в 1970-х годах, группа не перестала быть популярной в ряде других стран, например, в Японии, в которой они востребованы и по сей день.

Дискография группы насчитывает более 60 студийных альбомов, свыше 30 концертных, и более 72 синглов. На определённых этапах группа экспериментировала с различными стилями, среди дискографии есть записи в стилях сёрф, кантри, твист, элементы психоделичного рока и так далее.

Гитары 
На протяжении ранних лет (1958—1963), The Ventures играли на гитарах фирмы Fender, обычно модели Fender Jazzmaster, Fender Stratocaster, Fender Precision Bass. с этими же моделями группа впервые вышла на сцену. Звук этих инструментов хорошо прослеживается в ранних альбомах, например «The Ventures», «Bobby Vee Meets the Ventures», и «The Colorful Ventures». В 1963 году калифорнийская гитарная фабрика Mosrite представляет заново свою фирменную электрогитару с футуристическим дизайном — Mark 1, выпускается Mosrite именной модели The Ventures, о чём гласит соответствующая маркировка на голове грифа гитары. Группа имела несколько контрактов на производство именных гитар с различными фирмами, например «Aria Guitars» и «Wilson Brothers Guitars», однако впоследствии вернулась к инструментам фирмы Fender. В середине 1990-х годов предприятие Fender приступает к производству ограниченной серии подписных электрогитар The Ventures (Ventures Signature Series), в эту серию входят гитары моделей Fender Jazzmaster, Fender Stratocaster, Fender Jazz Bass.

Наиболее известные композиции 
Популярными композициями группы были «Walk, Don’t Run» (1960), «Perfidia», «Lullaby of the Leaves» (1961) и другие. В СССР была наиболее известна композиция «Vibrations» из альбома «Super Psychedelics» (1967), использовавшаяся в заставке телепередачи «Международная панорама», а c 14 марта 2015 года используется в заставке российской телепередачи «Международное обозрение» на телеканале «Россия-24». Композиция «Vibrations» также цитируется российской группой «Смысловые Галлюцинации» в качестве проигрыша в песне «Розовые очки».

Авторству группы также принадлежат такие композиции, как например «Surf Rider (Spudnik)» — эта композиция в исполнении группы The Lively Ones вошла в саундтрек к знаменитому фильму «Криминальное чтиво», а также многие другие, а именно:
«Driving Guitars (Ventures Twist)»,
«The Lonely Sea (Matador)»,
«Yellow Jacket»,
«Journey to the Stars»,
«Pedal Pusher», «Mariner No. 4»,
«Solar Race»,
«Love Goddess of Venus»,
«He Never Came Back»,
«The Ninth Wave»,
«The Twomp»,
«Heart on My Sleeve»,
«Guitar Freakout»,
«The Creeper»,
«Walkin' with Pluto»,
«Night Walk»,
«Peach Fuzz»,
«The Swinging Creeper»,
«Ten Over»,
«Changing Tides»,
«Bird Rockers»,
«Tomorrow’s Love»,
«Lonely Girl»,
«The Heavies»,
«Cruncher»,
«Stop Action»,
«Action Plus»,
«Party in Laguna»,
«Scratchin'»,
«Trailblazer»,
«Flower of the Sun»,
«The McCoy»,
«Barefoot Venture»,
«Saigon»,
«High Tide»,
«Little Bit of Action»,
«Orange Fire»,
«Black Tarantella»,
«Lites Out»,
«Hawaiian Surfing»,
«Exploration in Terror».

Влияние 
Список наиболее известных групп и исполнителей, которые отмечают, что на них оказала существенное влияние группа The Ventures

Студийные альбомы

1960—1972

Издания после 1972 года 
 (1973) Only Hits
 (April 1974) Jim Croce Songbook—United Artists UA-LA217-E
 (1974) Best of Pops Sounds
 (July 1974) The Ventures Play the Carpenters—United Artists UA-LA231-G
 (August 1975) Now Playing—United Artists UA-LA471-G
 (1976) Hollywood
 (March 1976) Rocky Road: The New Ventures—United Artists UA-LA586-F
 (1976) Sunflower '76
 (February 1977) TV Themes—United Artists UA-LA717-F
 Reissued in 1984 on Liberty LN-10224
 (1979) Latin Album
 (1980) Chameleon
 (1981) 60’s Pops
 (1982) St. Louis Memory
 (1982) The Last Album on Liberty
 (June 1983) NASA 25th Anniversary Commemorative Album—Tridex TDX 1003
 EA 12003 Award Records, Record cover notes: Published by PFM, Inc.
 Copyright 1984 Award Masters, Inc. Record produced in clear Vinyl!
 Official Album Of The L5 Society, Promoting Space Development
 (1991) The Ventures Play Major Motion Picture (Japan CD)
 (1996) The Ventures Favorites (1997) Guitars on Mars (1997) Wild Again—GNP Crescendo GNPD 2252
 (1998) New Depths—GNP Crescendo GNPD 2259
 (1999) Walk Don’t Run 2000 Nancy Sinatra vocal on «Kicks»
 (2001) The Ventures Play Southern All Stars (Japan CD)
 (2002) The Ventures Play the Greatest Instrumental Hits (2002) Christmas Joy (2003) Gold (2004) Ventures Forever (2005) Ventures a Go-Go (2006) The Ventures Play Seaside Story (Japan CD)
 (2007) Rocky! (Japan CD TOCP-70259)
 (2010) In My Life (Japan CD)

 Концертные альбомы 
 (1965) The Ventures in Japan (1965) The Ventures in Japan, Vol. 2 (June 1965) The Ventures On Stage (BB #27, CB #19) — Dolton BLP 8035/BST 8035
 (1966) All About the Ventures (1967) The Ventures on Stage Encore (1968) The Ventures Live, Again! (1968) The Ventures in Tokyo '68 (1970) Live! The Ventures (1971) Pops in Japan '71 (1971) The Ventures on Stage '71 (1972) The Ventures on Stage '72 (1973) Pops in Japan '73 (1973) The Ventures on Stage '73 (1974) The Ventures Special '74 on Japanese Tour (1974) The Ventures on Stage '74 (1975) The Ventures on Stage '75 (1976) The Ventures on Stage '76 (1977) Live in Japan '77 (1980) Super Live '80 (1981) Live in L.A. (1984) Original Members: Live in Japan (1995) Live in Japan '65 (1998) On Stage Encore / The Ventures Live, Again! (1999) Ventures In Japan/Ventures In Japan, Vol. 2 (2001) Live in Japan 2000 (2003) In Japan Live-2000 (2004) In Japan, Vol. 1-2 (2004) Pops in Japan, Vol. 1-2 (2004) Summer & Winter: Live (2005) Alive Five-O Hits Live Пробные альбомы 
 (1965) Play Guitar with The Ventures (BB #96) — Dolton BLP 16501/BST 17501
 (1965) Play Guitar, Vol. 2—Dolton BLP 16502/BST 17502
 (1965) Play Guitar, Vol. 3—Dolton BLP 16503/BST 17503
 (1965) Play Guitar, Vol. 4: Play Electric Bass—Dolton BLP 16504/BST 17504
 (1967) Play Guitar, Vol. 7 Сборники по компиляции 
 (1963) Tarantella / Memphis (July 1966) Running Strong—Sunset SUM 1116/SUS 5116
 (1966) The Versatile Ventures—Liberty SCR 5
 (1967) 8 Miles High (September 1967) Golden Greats by The Ventures (BB #50, CB #46) — Liberty LRP 2053/LST 8053
 Reissued in 1981 on Liberty LTAO 8053
 (January 1968) The Guitar Genius of The Ventures—Sunset SUM 1160/SUS 5160
 (1968) Pops in Japan / Pops in Japan, Vol. 2
 (October 1969) Super Group—Sunset SUS 5271
 Album cover illustration by Dean Torrence (Jan & Dean)!
 (March 1970) More Golden Greats (BB #154) — Liberty LST 8060
 (February 1971) A Decade with the Ventures
 (November 1971) Ventures—United Artists USX-80
 (August 1973) Only Hits—United Artists UA-LA147-G
 (1974) Legendary Masters
 (January 1975) The Very Best of the Ventures
 (1975) 15th Anniversary Album: 15 Years of Japanese Pops
 (1975) The Ventures' 15th Anniversary
 (1976) Early Sounds of the Ventures
 (1977) 20 Greatest Hits
 (December 1980) Greatest Hits
 (1980) Rare Collections for Great Collectors
 (1980) The Best 10, Vol. 2
 (1981) The Ventures Greatest Hits
 (1981) The Very Best of the Ventures
 (1983) Heritage Series: Movie Themes
 (1983) Heritage Series: Spotlight
 (1983) The Ventures Today
 (1986) Best of the Ventures
 (1986) Television’s Greatest Hits, Vol. 1
 (1986) The Collection
 (1987) Compact Ventures
 (1987) The Best of the Ventures
 (1988) Radical Guitars
 (1989) Christmas Classics
 (1989) Walk Don’t Run: All Time Greatest Hits
 (1990) EP Collection
 (1990) Legendary Masters: The Best of the Ventures
 (1990) Walk—Don’t Run: The Best of the Ventures
 (1992) Greatest Hits
 (1992) Legends of Rock 'n' Roll
 (1992) Only the Hits
 (1992) The Ventures Play Telstar — The Lonely Bull And Others / (The) Ventures In Space
 (1995) Another Smash!!! / The Colourful Ventures
 (1995) Best of the Ventures
 (1995) Guitar Freakout / Super Psychedelics
 (1995) Hollywood’s Hottest Hits
 (1995) Original
 (1995) Play the Carpenters / The Jim Croce Songbook
 (1995) Play the Hits
 (1995) Surfing
 (1995) Twist with the Ventures / The Ventures' Twist Party, Vol. 2
 (1995) Ventures A Go-Go / Where the Action Is!
 (1995) Walk Don’t Run, Vol. 2 / Ventures Knock Me Out!
 (1995) Walk Don’t Run / Ventures
 (1996) Another Smash!!! / Ventures
 (1996) Best of Pops Sounds / Go with the Ventures
 (1996) Flights of Fantasy / The Ventures in Space
 (1996) Flights of Fantasy / Underground Fire
 (1996) Go With the Ventures! / Batman Theme
 (1996) Greatest Hits
 (1996) Hawaii Five-O / Swamp Rock
 (1996) Joy! The Ventures Play the Classics / Latin Album
 (1996) Mashed Potatoes and Gravy / Going to the Ventures Dance Party!
 (1996) Super Psychedelics / $1,000,000 Weekend
 (1996) Surfing / Colorful Ventures
 (1996) Tele-Ventures: The Ventures Perform the Great TV Themes
 (1996) Underground Fire / Hollywood Metal Dynamic Sound 3000
 (1996) Walk Don’t Run / Walk, Don’t Run, Vol. 2
 (1996) Where the Action Is! / The Ventures Knock Me Out!
 (1997) 36 All Time Greatest Hits
 (1997) Batman / TV Themes
 (1997) Guitar Freakout / Wild Things!
 (1997) In the Vaults
 (1997) Let’s Go / Ventures Play the Country Classics
 (1997) Lonely Bull / $1,000,000 Weekend
 (1997) New Testament / More Golden Greats
 (1997) Play Guitar with the Ventures
 (1997) Play Guitar, Vol. 3 / Play Guitar, Vol. 4: Play Electric Bass
 (1997) Play Guitar, Vols. 1 & 2
 (1997) Rock and Roll Forever / Now Playing
 (1997) Swamp Rock / Hawaii Five-O
 (1997) TV Themes / Bobby Vee Meets the Ventures
 (1997) The Fabulous Ventures / The Ventures a Go-Go
 (1997) The Ventures
 (1997) Ventures on Stage / Surfing
 (1997) Wild Things! / Fabulous Ventures
 (1998) Classic 60’s Themes
 (1998) EP Collection, Vol. 3
 (1998) Back to Back (7 out of 14 tracks) [w/The Shadows.]
 (1998) Horse / New Testament
 (1998) On Stage Encore / The Ventures Live, Again!
 (1998) Play Guitar, Vols. 1-4 & 7
 (1998) Stars on Guitars
 (1998) The Night Has a Thousand Eyes / Bobby Vee Meets the Ventures
 (1998) Theme from Shaft / Rocky Road
 (1999) Golden Pops / Pops in Japan '71
 (1999) In the Vaults, Vol. 2
 (1999) Rock & Roll Forever / Rocky Road
 (1999) The Ventures
 (1999) The Ventures' 10th Anniversary Album / Only Hits
 (1999) Theme From Shaft / Horse
 (1999) Ventures In Japan / Ventures In Japan, Vol. 2
 (2000) Best of the Ventures: Walk Don’t Run
 (2000) Gold
 (2000) Hawaii Five-O: Remixed Hits & More
 (2000) Play Screen Themes
 (2000) Story
 (2000) Ventures Gold, Vol. 2
 (2001) Inside the Music: Surf’s Up
 (2001) The Ultimate Collection
 (2001) The Ventures Play the Greatest Surfin' Hits of All Time
 (2001) Ventures Gold, Vol. 3
 (2002) Hyper Gold
 (2002) Surf Rock Anthology
 (2002) The Ventures Play the Greatest Instrumental Hits of All-Time
 (2003) All Time Greatest Hits
 (2003) Surfin' With the Ventures
 (2003) The Ventures Play the Greatest Instrumental Hits of All Time, Vol. 2
 (2003) Your Hit Parade 60’s
 (2004) Best of, Vol. 1-2
 (2004) Guitar Legends
 (2004) In Japan, Vol. 1-2
 (2004) Pops a la Carte
 (2004) Pops in Japan, Vol. 1-2
 (2004) Sixties Guitar Party
 (2004) Super Deluxe
 (2004) Super Now
 (2004) Surfin' to Baja
 (2004) Walk Don’t Run: Very Best Of
 (2005) 10th Anniversary Album
 (2005) In the Vaults, Vol. 3
 (2005) Platinum Collection
 (2005) Ventures
 (2007) «In the Vaults, Vol. 4»
 (2008) «The Very Best of the Ventures» (50 tracks on 2 CDs)

Видео 
 (1966) Beloved Invaders: The Golden Era of The Ventures
 (1981) The Ventures in L.A.
 (1984) Original Members: Live in Japan
 (1989) 30 of Rock 'n' Roll (30th Anniversary Super Session)
 (1991) Live in Japan 1990
 (1994) Japan Tour '93
 (1995) In Concert '94
 (1996) Electrified, Amplified, and Deified
 (1998) Wild Again Concert '97
 (2004) 45th Anniversary Live

Коробки 
 (1993) Billboard Top Rock 'n' Roll Hits: 1957—1961
 (1993) Super Box of Rock, Vol. 2
 (1995) Rock Instrumental Classics, Vols. 1-5
 (1996) Cowabunga! The Surf Box
 (1997) 36 All Time Greatest Hits
 (1997) Born to Be Wild
 (1997) Play Guitar with the Ventures
 (1997) The Ultimate History of Rock 'N' Roll Collection
 (1998) 100 Jukebox Hits: 50’s & 60’s
 (1998) Yuletide Soiree Party Pack
 (1999) Endless Summer Legends, Vols. 1-3
 (1999) Hot Rod Box Set
 (2000) Brain in a Box: The Science Fiction Collection

Сорокопятки, EP 
 (1959) Cookies and Coke / The Real McCoy—Blue Horizon 100
 (1961) The Twomp / Heart On My Sleeve—Blue Horizon 6054
 The above four tracks are rare vocals
 (1960) Walk Don’t Run / Home—Blue Horizon 101
 Original copy, extremely rare and valuable
 (1960) Hold Me, Thrill Me, Kiss Me / No Next Time—Blue Horizon 102
 (1960) Walk Don’t Run (BB #2, CB #3) / Home—Dolton 25
 Dolton 25 first pressings b/w «Home» Later pressings replace the B-side with «The McCoy» --Dolton 25-X
 (1960) Perfidia (BB #15, CB #18) / No Trespassing—Dolton 28
 (1961) Ram-Bunk-Shush (BB #29, CB #50) / Lonely Heart—Dolton 32
 (1961) Lullaby of the Leaves (BB #69, CB #81) / Ginchy—Dolton 41
 (1961) (Theme From) Silver City (CB #76) / Bluer Than Blue—Dolton 44
 (1961) Blue Moon (CB #90) / Lady Of Spain—Dolton 47
 (1962) Yellow Jacket / Genesis—Dolton 50
 (1962) Instant Mashed (BB #104) / My Bonnie Lies—Dolton 55
 (1962) Lolita Ya-Ya (BB #61, CB #100) / Lucille—Dolton 60
 (1962) The 2,000 Pound Bee (Part 1) / The 2,000 Pound Bee (Part 2) (BB #91, CB #94) — Dolton 67
 (1963) El Cumbanchero / Skip To M’Limbo (BB #114) — Dolton 68
 (1963) The Ninth Wave (BB #122) / Damaged Goods—Dolton 78
 (1963) The Savage / The Chase—Dolton 85
 (1963) Journey to the Stars / Walkin' With Pluto—Dolton 91
 (1964) Fugitive (BB #126) / Scratchin''' — Dolton 94
 (1964) Walk Don't Run '64 (BB #8, CB #9) / The Cruel Sea—Dolton 96
 (1964) Memphis / San Antonio Rose—Dolton 101
 (1964) Slaughter on Tenth Avenue (BB #35, CB #48) / Rap City (BB #135) — Dolton 300
 (1965) Diamond Head (BB #70, CB #96) / Lonely Girl—Dolton 303
 (1965) Pedal Pusher / The Swingin' Creeper—Dolton 306
 (1965) Bird Rockers / Ten Seconds To Heaven—Dolton 308
 (1965) La Bamba / Gemini—Dolton 311
 (1965) Sleigh Ride / Snowflakes (Greensleeves)—Dolton 312
 (1966) Secret Agent Man (BB #54, CB #74) / 00-711—Dolton 316
 (1966) Blue Star (BB #120, CB #81) / Comin' Home Baby—Dolton 320
 (1966) Arabesque / Ginza Lights—Dolton 321
 (1966) Penetration / Wild Thing—Dolton 325
 (1967) Theme From «The Wild Angels» (BB #110) / Kickstand—Dolton 327
 (1967) Strawberry Fields Forever / Endless Dream—Liberty 55967
 (1967) Theme From «Endless Summer» (BB #106) / Strawberry Fields Forever—Liberty 55977
 (1967) On The Road / Mirrors and Shadows—Liberty 56007
 (1968) Flights of Fantasy / Vibrations—Liberty 56019
 (1968) Walk Don’t Run-Land Of 1,000 Dances / Too Young To Know My Mind—Liberty 56044
 (1968) Hawaii Five-O / Soul Breeze—Liberty 56068
 (1969) Theme From «A Summer Place» (BB #83, CB #63) / A Summer Love—Liberty 56115
 (1970) Expo '70 / Swan Lake—Liberty 56153
 (1970) The Wanderer / The Mercenary—Liberty 56169
 (1970) Storefront Lawyers / Kern County Line—Liberty 56189
 (1970) Changing Times (1971) Indian Sun / Squaw Man—United Artists 50800
 (1971) Joy (BB #109) / Cherries Jubilee—United Artists 50872
 (1972) Last Night / Ram-Bunk-Shush—United Artists 50989
 (1973) Last Tango In Paris / Prima Vera—United Artists 207
 (1973) Skylab / The Little People—United Artists 277
 (1973) Also Sprach Zarathustra (2001) / The Cisco Kid—United Artists 333
 (1973) Main Theme From «The Young And The Restless» / Fur Eloise—United Artists 369
 Reissued in 1974 on United Artists 392 (1974) Theme From «Airport 1975» / The Man With The Golden Gun—United Artists 578
 (1975) Superstar Revue (Part 1) / Superstar Revue (Part 2)—United Artists 687
 Shown as by «The New Ventures» (1977) Theme From «Charlie’s Angels» / Theme From «Starsky and Hutch»—United Artists 942
 (1977) Walk Don’t Run '77 / Amanda’s Theme—United Artists 1100
 (1978) Wipe Out / Nadia’s Theme—United Artists 1161
 (1981) Surfin' and Spyin' / Rumble At Newport — Tridex 501
 A-side features Charlotte Caffey and Jane Wiedlin of the Go-Go's (1982) Ventures Medley / Blue Dawn — Tridex 502
 (1991) Wipe Out (1994) Rudolph The Red Nosed Reindeer / Depression — EMI 19949
 B-side by Johnny & The Dwellers (1997) Rudolph The Red Nosed Reindeer / Frosty The Snow Man — EMI 19770
 B-side by Jan & Dean (1997) Surf on Guitar Medley Одиночные записи 
 Walk Don’t Run / Ram-Bunk-Shush — Liberty All-Time Hits 54518
 Perfidia / Blue Moon — Liberty All-Time Hits 5451
 Telstar / Out Of Limits — Liberty All-Time Hits 54542
 Wipe Out / Secret Agent Man — Liberty All-Time Hits 54557
 The Lonely Bull / Tequila — Liberty All-Time Hits 54563
 Walk Don’t Run / Ram-Bunk-Shush — United Artists Silver Spotlight 050
 Perfidia / Telstar — United Artists Silver Spotlight 051
 Walk Don’t Run '64 / Hawaii Five-O — United Artists Silver Spotlight 052

 Саундтреки 
 (1986) Television’s Greatest Hits, Vol. 1 (1993) This Boy’s Life (1996) Very Brady Sequel (2000) Cinemadness: Cool Songs From Hot Flicks (2000) Movie Madness: Cool Songs From Hot Flicks (2000) Tao of Steve (2001) 61*''

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Участники конкурса Кохаку ута гассэн
Музыкальные коллективы из штата Вашингтон
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1958 году
Музыкальные коллективы 1950-х годов
Музыкальные коллективы 1960-х годов
Ventures
Члены Зала славы рок-н-ролла